Кристиан Фридрих Йоханнес Бюттнер (род. 1 июня 1979 года), известен как TheFatRat — немецкий продюсер и музыкант. Его жанр часто описывают как «глитч-хоп». Наиболее известен композицией «Unity» (2014), набравшей более 200 млн просмотров на YouTube, а также мини-альбомом Jackpot (2016), который занял 23 место в Billboard Dance/Electronic Albums. В феврале 2015 года TheFatRat достиг 15-й строчки в чарте «Billboard’s Next Big Sound».

Музыкальная карьера 
В молодости Бюттнер в 4 года учился игре на флейте, в 5 на пианино и ходил в школьный музыкальный класс. Занялся производством музыки в 2001 под своим реальным именем. Он начал с того, что делал фоновую музыку для ТВ, радио и рекламы, а также делал музыку для DJ-ев.

В 2010 написал песню Mignon Mignon для René la Taupe, которая стала синглом № 1 во Франции. Примерно в то же время, он так же создал песню «Audubon Ballroom» Lupe Fiasco из альбома Food & Liquor II: The Great American Rap Album Pt. 1, которая заняла 5 место в Billboard 200.

В июле 2011 он занялся соло-производством музыки под псевдонимом TheFatRat. Его карьера началась с первого альбома, Do Be Do Be Do.

К 2016 его музыка была использована в более чем 1,5 миллионах видео на YouTube. Его сингл «Unity» был включен в альбом Sounds of Syndication Vol. 1, одного из самых известных стримеров на Twitch, Tom Cassell .

В ноябре 2016 Бюттнер представил второй трек, Jackpot, под лейблом Universal Music, который достиг 23 места в рейтинге Billboard Dance/Electronic Albums. В декабре того же года Büttner создал лэйбл, The Arcadium, в сотрудничестве с Universal Music.

В июне 2017 с певицей Anjulie, он представил сингл «Fly Away». В июле он выступал на Electric Forest Festival. В октябре 2017, с участием вокалиста Lola Blanc представил сингл «Oblivion».

В марте 2018 года TheFatRat представил сингл «MAYDAY». В июле 2018 года представил комплект музыки для Dota 2 «Warrior Songs», который стал доступен в игре 13 сентября 2018.

В декабре 2018 года TheFatRat записал видео, в котором высказал мнение, что YouTube Content ID «поломан», так как анонимный пользователь, известный как Ramjets, забрал все доходы за его композицию «The Calling», а YouTube отказался урегулировать спор. Эта жалоба была удовлетворена YouTube позже.

В феврале 2020 года Redbull.com сделали 10-минутное документальное видео о Бюттнере «TheFatRat: Everything You Ever Wanted To Know About Him». И представили его в статье: «TheFatRat: Meet the EDM DJ who’s elevated video game music to high art».

Дискография

Альбомы

Песни

Примечания 

Музыкальные продюсеры Германии